Matthew Margeson, un compositeur de musique de films ;
 Stephen Margeson (1981-), un joueur canadien de hockey sur glace.